Forbach steht für die folgenden

Orte:
 Forbach (Baden), Gemeinde im Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Forbach (Moselle), Stadt im Département Moselle, Frankreich
 deutsche Bezeichnung von Polska Wieś (Pobiedziska), Ortsteil von Pobiedziska (dt. Pudewitz), Polen

Gebietskörperschaften:
 Arrondissement Forbach, ehemaliges Arrondissement im Département Moselle, Frankreich
 Kreis Forbach, ehemaliger Landkreis im Bezirk Lothringen, Reichsland Elsaß-Lothringen, Deutsches Reich

Gewässer:
 Forbach (Breg), linker Zufluss der unteren Breg beim Fischerhof, Gemeinde Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Forbach (Murgzufluss), rechter Zufluss der Murg (Nordschwarzwald) in Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Forbach (Usa), linker Zufluss der Usa bei Langenhain-Ziegenberg, Gemeinde Ober-Mörlen, Wetteraukreis, Hessen

Personen:
 Moje Forbach (1898–1993), deutsche Opernsängerin und Schauspielerin

Siehe auch:
 Forbacher Bahn
 Forbachgranit
 Forsbach
 Vorbach (Begriffsklärung)